Takeshi Urata - um astrônomo.
3722 Urata - um asteroide da cintura principal, a 1,7912765 UA. 
Desambiguação